Tsutomu Hioki , är en japansk astronom.

Minor Planet Center listar honom som T. Hioki och som upptäckare av 56 asteroider..

Asteroiden 5072 Hioki är uppkallad efter honom.

Asteroider upptäckta av Tsutomu Hioki

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av Tsutomu Hioki

Referenser 
 

Japanska astronomer under 1900-talet
Män
WP:Projekt Japan